Eurovision Song Contest 1995 sändes den 13 maj 1995 från The Point Depot i Dublin, Irland eftersom Irland året innan hade vunnit med "Rock 'n Roll Kids" med Paul Harrington & Charlie McGettigan. Detta var tredje året i rad som Irland hade vunnit, och landet bad detta år om tillstånd på förhand från EBU att få slippa arrangera festivalen en fjärde gång om "olyckan" nu skulle vara framme och landet skulle vinna på nytt. Programledare var Mary Kennedy. 1995 var, fram tills 2013 det sista året som tävlingen bara hade en programledare. Mellan varje bidrag visades videovykort med bilder från Irland där även artisterna deltog.

Vinnaren detta år var kontroversiell. Norge vann med Secret Garden och låten "Nocturne". Detta var en mycket stillsam låt som endast innehöll tjugofyra ord.

Bidragen

Omröstningen 
Norge tog ledningen efter första omgången, och Sverige gick upp jämsides i omgång två, och gick om i omgången efter, och började sakta dra iväg. Emellertid gick Norge om igen i omgång tio, och höll därifrån ledningen till tävlingens slut.

12-poängare

Återkommande artister

Karta

Källor

Se även 
 Eurovision Song Contest 1994
 Eurovision Song Contest 1996

Externa länkar 

Eurovision Song Contest, officiell webbplats

 
1995 i Irland